Estrada da Circunvalação pode-se referir a:
 Estrada da Circunvalação de Lisboa, actualmente substituída, na maior parte do seu percurso, pela CRIL/IC17;
 Estrada da Circunvalação do Porto, correspondente à EN12.

Desambiguação